Edesholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Edesholmen, Raseborg, Nyland, 
 Edesholmen, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Edsholms borg
Edesön

Robotskapade Finlandförgreningar